Казанович — фамилия.
 Казановичи — дворянский род.
 Казанович, Борис Ильич (1871—1943) — генерал-лейтенант, участник Белого движения во время гражданской войны, первопоходник.
 Казанович, Лидия Павловна (урождённая Казанович; 1866—1915) — эсерка, участница революционного движения в Российской империи в начале XX века.